CREP peut faire référence à :
 Diagnostic plomb, ou Constat des Risques d'Exposition au Plomb
 Centre de recherche économique sur l’épargne, selon l'article André Masson,
 Centre de Recherche et d'Études Politiques, selon l'article Roger Lallemand,
 Conservation Reserve Enhancement Program, un programme américain visant à préserver l'environnement dans le cadre de l'agriculture,
 Autoroute A41 (Portugal), une autoroute portugaise, encore appelée Circular Regional Exterior do Porto ou CREP,